

Localidades

Suvaja (Kruševac)
Suvaja (Varvarin)

Desambiguação